Bellatrix (ster)
Bellatrix van Detta uit de verhalen van Harry Potter